DBE peut signifier :
 Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, une distinction de l'Ordre de l'Empire britannique ;
 DBE, une théorie métabolique alternative.
 Deutsche Biographische Enzyklopädie